Antiquaire dans son sens ancien, désignait un érudit ou un collectionneur s'intéressant aux antiquités. 

Se sont formées en Europe du Nord et aux États-Unis, plusieurs sociétés d'antiquaires, depuis le  :
 American Antiquarian Society (1812), Worcester (Massachusetts), États-Unis
Society of Antiquaries of Scotland (Royaume-Uni : Édimbourg, Musée de l'Écosse) en:
Société des antiquaires de France (France : Paris, Musée du Louvre)
Royal Society of Antiquaries of Ireland (Irlande : Dublin, Musée national d'Irlande) en:
Society of Antiquaries of London (Royaume-Uni : Londres, Burlington House en:
Société des antiquaires de la Morinie (France : Saint-Omer)
Society of Antiquaries of Newcastle upon Tyne (Royaume-Uni : Newcastle upon Tyne, Hancock Museum)
Société des antiquaires de Normandie (France : Caen, Hôtel d'Escoville)
Société des antiquaires de l'Ouest (France : Poitiers)
 Société des antiquaires de Picardie (France : Amiens)

Voir aussi 
 L'Antiquaire (1816), roman

Société savante historique